El Imnos eis tin Eleftherían (en griego monotónico Ύμνος εις την Ελευθερίαν, politónico Ὕμνος εἰς τὴν Ελευθερίαν, «Himno a la Libertad») es el himno nacional de Grecia desde 1865 y su música fue aceptada por el gobierno de la República de Chipre como himno nacional en 1966.

Historia 
El poeta griego Dionisos Solomós escribió el poema en el mes de mayo de 1823 en la isla de Zante, imprimiéndose un año después en Mesolongi. Combina elementos del romanticismo y del clasicismo. Está compuesto por estrofas tetrásticas, en las que se alternan versos octosílabos y heptasílabos. El músico corfiota Nicolaos Mantzaros le compuso en 1828 una melodía basada en ritmos populares, pensada para un coro a cuatro voces. Desde entonces  se tocó habitualmente en las fiestas nacionales, así como en las casas de los burgueses de Corfú, llegando a considerarse himno oficioso del Heptaneso. Mantzaros modificó su melodía original en varias ocasiones, la 2.ª en 1837, la 3.ª entre 1839 y 1840 y la 4.ª en diciembre de 1844, para ser presentada ante el rey Otón I.

Tras el reconocimiento oficial de Mantzaros, al que se le concedió la Cruz de Plata de la Orden del Salvador (junio de 1845) y de Solomós, al que se le concedió la Cruz de Oro de dicha orden en 1849, la obra adquirió la consideración de peán, pero no fue adoptada oficialmente durante el reinado de Otón. En 1861 Matzaros volvió a reformar su obra, esta vez adáptandola al ritmo de las marchas militares, por petición del ministro de Defensa.

Cuando el rey Jorge I visitó Corfú en 1865, escuchó la versión para orquesta de viento y le llamó tanto la atención que, por real decreto, decidió que fuera tocado en todos los barcos de la armada griega, así como en barcos extranjeros en recepciones oficiales. Desde entonces se considera el himno oficial de Grecia.

El poema Himno a la Libertad se compone de 158 estrofas tetrásticas. Las 24 primeras se oficializaron como himno nacional en 1865, pero solo las dos primeras se tocan siempre.

Letra

Letra griega

Traducciones

Referencias 

eleftherian
eleftherian
Símbolos de Chipre
Música de Grecia del siglo XIX
Composiciones en fa mayor